«Враги. История любви»  — кинофильм. Экранизация одноимённого романа 1972 года Исаака Башевиса Зингера.

Сюжет 
Нью-Йорк, 1949 год. Продавец книг Герман Бродер, уцелевший во время Холокоста, женится на польской крестьянке, прятавшей его от фашистов и приезжает с ней в Америку. Вскоре он знакомится с молодой еврейской девушкой Машей, тоже пережившей Холокост. Герман, сказав жене, что уезжает на ярмарку в Филадельфию, вместо этого встречается с Машей. Всё становится ещё запутаннее, когда появляется первая, считавшаяся погибшей во время войны, жена Бродера. Пока Герман решает, с кем из трёх женщин ему жить, они, вместо, казалось бы, очевидной вражды, находят пути к дружному сосуществованию…

В ролях 
 Рон Сильвер — Герман Бродер
 Анжелика Хьюстон — Тамара Бродер
 Лена Олин — Маша
 Маргарет Софи Стайн (Малгожата Зайончковска) — Ядвига
 Алан Кинг — Рабби Лембек
 Джудит Малина — мать Маши
 Элия Баскин — Яша Котик
 Пол Мазурски — Леон Тортшинер, муж Маши

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Пол Мазурски
 Сценаристы: Роджер Л. Саймон, Пол Мазурски
 Продюсер: Пол Мазурски
 Композитор: Морис Жар
 Оператор: Фред Мэрфи
 Художник-постановщик: Стивен Джордан
 Художник по декорациям: Пато Гузман
 Художник по костюмам: Альберт Вольски
 Монтажёр: Стюарт Паппи

Номинации 
 1989 Оскар
 Лучшая актриса второго плана (Анжелика Хьюстон, Лина Олин)
 Лучший сценарий-адаптация (Пол Мазурски)

Ссылки 
 
 
 

Фильмы США 1989 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Пола Мазурски
Фильмы 20th Century Studios
Экранизации романов США